zeugma – figura retoryczna
 Zeugma – starożytne miasto w dzisiejszej Turcji
 Zeugma in Syria – biskupstwo tytularne
 Zeugma – rodzaj motyli miernikowatych